Razzoli hat folgende Bedeutungen:

 Familienname des italienischen Skirennläufers Giuliano Razzoli (* 1984)
 eine der Hauptinseln der italienischen Inselgruppe La Maddalena